Lichtstrahlen steht für:
 Lichtstrahlen (1890–1894), atheistische Zeitschrift in Berlin
 Lichtstrahlen (1890–1895), sozialistische und freidenkerische Zeitschrift in Berlin von 1890 bis 1895
 Lichtstrahlen (Zeitschrift), sozialistische Zeitschrift in Berlin 1913–1920

Siehe auch:
 Lichtstrahl